Плечко — русская или украинская фамилия. Известные носители:
 Плечко, Владимир Яковлевич (1934—2015) — советский и российский дипломат.
 Плечко, Ростислав Борисович (род. 1989) — российский боксёр-профессионал.